John Richardson (1740/1741–1795) brit nyelvész
John Richardson (1787–1865) skót sarkkutató, természettudós
John Richardson (1796–1852) kanadai író
John Richardson (1873–?) dél-afrikai teniszező, olimpikon
John Richardson (1924–2019) brit művészettörténész, Picasso életrajzírója
John Richardson (1934–2021) angol színész
John Richardson (1944) kanadai evezős, olimpikon
John Richardson (1946) brit látványtervező